Dumbrava, comune del distretto di Mehedinți
 Dumbrava, comune del distretto di Prahova
 Dumbrava, comune del distretto di Timiș
 Dumbrava Roșie, comune del distretto di Neamț